Awanhard (ukrainisch ; russische Entsprechung Awangard/Авангард – abgeleitet von Avantgard) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Awanhard, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Odessa; siehe Awanhard
 Awanhard, Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol; siehe Awanhard (Melitopol)
 Awanhard, Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Krywyj Rih; siehe Awanhard (Krywyj Rih)
 Awanhard, Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky; siehe Awanhard (Pjatychatky)